Balkány városrésze, lásd Balkány városrészei
 Szitás (Bákó megye), település Romániában, Bákó megyében